Ley Wert puede hacer referencia a las siguientes normas del ordenamiento jurídico español:
A la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, también conocida como LES y ley Sinde-Wert.
A la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, también conocida como LOMCE o ley Wert.